Nären kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Store-Nären, sjö i Alingsås kommun,  (3,15 km²)
Nären, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (1,07 km²)
Nären, Dalsland, sjö i Melleruds kommun,  (3,16 km²)

Se även
Närsen
Närsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn